Gustavson är ett svenskt efternamn.

Personer med efernamnet
 Erik Gustavson (1955–), norsk regissör, manusförfattare och filmproducent
 Gösta Gustavson (1931–2008), grafiker
 Helmer Gustavson (kemist) (1896–1973), svensk kemist
 Helmer Gustavson (runolog) (1938–2018), runolog
 John Gustavson (1886–1958), rektorn och kulturskribenten
 Lasse Gustavson (1956–), svensk brandman, författare och föredragshållare

Geografi
 Gustavson Bay – en vik i Kanada